Fraktur kan syfta på

 Fraktur (medicin) – ett medicinskt tillstånd när ett eller flera skelettben brutits av
 Frakturstil – en handstil och ett typsnitt  
 Fraktur – i hållfasthetslära, en zon i ett material där ett brott har skett, se spricka